Ejército de Liberación Nacional (Bolivia)
Ejército de Liberación Nacional (Colombia)